

Patronyme 

 Amedeo Carboni (1965) : joueur de football et dirigeant sportif italien ;
 Andrea Carboni (2001) : joueur de football italien ;
 Angelo Carboni (1891–1977) : avocat et homme politique italien ;
 Edvige Carboni (1880-1952), laïque et mystique italienne, vénérable ;
 Enrico Carboni (1906–1993) : avocat et homme politique italien ;
 Erberto Carboni (1899–1984) : architecte et designer italien ;
 Ezequiel Alejo Carboni (1979) : entraîneur de football et ancien footballeur argentin d'origine italienne ;
 Fiorella Carboni (1990) : footballeur italien :
 Flavio Carboni (1932) : criminel italien ;
 Francesco Carboni (1746–1817) : linguiste, traducteur et écrivain italien ;
 Giacomo Carboni (1889–1973) : agent secret et général italien ;
 Giovanni Carboni (1995) : coureur cycliste italien ;
 Giovanni Battista Carboni (1729–1790) : écrivain et critique d'art italien, fils de Rizzardo Carboni ;
 Giuseppe Carboni  (1856–1929) : universitaire et latiniste italien ;
 Guido Carboni (1963) : entraîneur de football et ancien footballeur italien ;
  : Chef d'entreprises (dirigeant du groupe Engie) ;
  : producteur et conseiller politique ;
 Louise Armide Paule Carboni (1922-2002), actrice française ;
 Luca Carboni (1962) :  chanteur et musicien italien ;
 Marino Carboni (1933–1979) : homme politique et syndicaliste italien ;
 Massimo Carboni (1943) : journaliste et animateur de radio italien ;
 Massimo Carboni (1954) : historien de l'art italien ;
 Oscar Carboni (1914–1993) : chanteur italien ;
 Pietro Carboni (1914–1944) : résistant italien ;
 Raffaello Carboni (1817–1875) : écrivain, patriote et activiste politique italien ;
 Rino Carboni (...) : maquilleur italien ;
 Rizzardo Carboni (1684–1754) : sculpteur, graveur et ébéniste italien, père de Giovanni Battista Carboni ;
 Romolo Carboni (1911–1999) : archevêque catholique italien ;
 Tarcisio Carboni (1923–1995) : évêque catholique italien ;
 Valentín Carboni (2005-), footballeur italo-argentin ;
 Valerio Carboni (1980) : chanteur, auteur-compositeur-interprète, ingénieur du son et producteur de disques italien

Géographie 
 Antonio Carboni - localité de la province de Buenos Aires